Pelham steht für:

 Pelham (Gebiss), Bestandteil eines Zaumzeugs
 Pelham, Markenname des britischen Automobilherstellers Stevens Motor Manufacturing Company

Pelham  ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Pelham (1835–1908), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter, Politiker und Offizier
 Charles Pelham, 4. Earl of Yarborough (1859–1936), britischer Adliger und Politiker 
 Charles Pelham, 8. Earl of Yarborough (* 1963), britischer Adliger, Politiker und Grundbesitzer
 Charles Anderson-Pelham, 1. Baron Yarborough (1749–1823), britischer Peer und Politiker
 Charles Anderson-Pelham, 1. Earl of Yarborough (1781–1846), britischer Peer und Politiker 
 Charles Anderson-Pelham, 2. Earl of Yarborough (1809–1862), britischer Adeliger
 Edward Pelham-Clinton, 10. Duke of Newcastle (1920–1988), britischer Adliger
 Francis Pelham-Clinton-Hope, 8. Duke of Newcastle (1866–1941), britischer Adliger
 George Clinton Pelham (1898–1984), britischer Diplomat
 Henry Pelham (1694–1754), britischer Politiker

 Henry Francis Pelham (1846–1907), britischer Althistoriker

 Hugh Pelham (* 1954), britischer Zellbiologe
 John Pelham, 7. Earl of Yarborough (1920–1991), britischer Adliger, Politiker und Grundbesitzer
 Marcia Pelham, Countess of Yarborough (1863–1926), britische Peeress
 Marcus Pelham, 6. Earl of Yarborough (1893–1966), britischer Adeliger und Mitglied des House of Lords
 Moses Pelham (* 1971), deutscher Rapper und Musikproduzent
 Sackville Pelham, 5. Earl of Yarborough (1888–1948), britischer Adeliger und Mitglied des House of Lords
 Thomas Pelham, 2. Earl of Chichester (1756–1826), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 Thomas Pelham-Clinton, 3. Duke of Newcastle (1752–1795), britischer Adliger
 Thomas Pelham-Holles, 1. Duke of Newcastle-upon-Tyne (1693–1768), britischer Politiker

Pelham  ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Pelham, Ortsteil von Bad Endorf, Bayern

in Kanada:
 Pelham (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Pelham (Alabama)
 Pelham (Georgia)
 Pelham (Massachusetts)
 Pelham (New Hampshire)
 Pelham (New York, Town)
 Pelham (New York, Village)
 Pelham (North Carolina)
 Pelham (South Carolina)
 Pelham (Tennessee)
 Pelham (Texas)
 Pelham Heights, Alabama
 Pelham Manor, New York